39 sezon Włoskiej Formuły 3 – rozpoczął się 30 marca i zakończył 12 października po dziewięciu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Fausto Ippoliti.

Zespoły i kierowcy 
Źródło:Lista startowa

Kalendarz

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Włoskiej Formuły 3

Sezony Włoskiej Formuły 3
2003 w sportach motorowych
2003 we Włoszech